Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Katerina Maleeva 6-1, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (finale)
 Manuela Maleeva-Fragnière (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Barbara Paulus (terzo turno)

 Helen Kelesi (terzo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (terzo turno)
 Claudia Porwik (secondo turno)
 Manon Bollegraf (secondo turno)
 Larisa Neiland (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (primo turno)
 Lori McNeil (terzo turno)
 Regina Rajchrtová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1990